Pojem Cellcom může označovat:
 Cellcom (USA), mobilní operátor v USA, ve státě Wisconsin.
 Cellcom (Izrael), mobilní operátor v Izraeli.